Spring Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Spring Brook (Michigan), Fluss im Lenawee County, Michigan  
 Spring Brook (Montana), Fluss im Madison County, Montana  
 Spring Brook (Ohio), Fluss im Cuyahoga County, Ohio  

Spring Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Spring Brook (New York), Ort im Erie County, New York
 Spring Brook (North Dakota), Stadt im Williams County, North Dakota
 Spring Brook (Pennsylvania), Ort im Lackawanna County, Pennsylvania
 Spring Brook (Wisconsin), Town(ship) im Dunn County, Wisconsin

Siehe auch: 

 Spring Brook Township
 Springbrook